

Земенцин — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Земенцин — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Земенцин — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства